Шаванж:

 Шаванж — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.
 Шаванж — кантон во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Об.